Молодёжный хоккейный клуб «Россошь» — бывшая команда по хоккею с шайбой из города Россошь. С момента создания в 2012 году команда выступала в Первенстве НМХЛ. Являлась молодёжной командой ХК «Буран». Обладатель Кубка Регионов сезона 2014/15.
Обладетель кубка регионов в 2018/2019 сезона.

История 
Хоккейный клуб «Россошь» был основан в 2012 году. После того как стало известно об вступлении ХК «Буран» (Воронеж) в ВХЛ, было принято решение о создании молодёжного фарм-клуба, который стал базироваться в г. Россошь Воронежской области. В городе находится готовый ледовый дворец, соответствующий требованиям Первенства МХЛ. Главным тренером был назначен Андрей Лунёв, помогал ему тренер Олег Рудаков.

Сезон 2012/13 
В дебютном сезоне в Первенстве МХЛ команда выступала в дивизионе «Поволжье», где в 44 играх набрала 56 очков, заняв 8 место в дивизионе и 21 в сводной таблице, но не смогла выйти в плей-офф.

Сезон 2013/14 
В сезоне 2014/15 «Россошь» выступала в дивизионе «Центр» Западной конференции. В этом сезоне команда заняла 2 место в дивизионе, 5 место в конференции и 10 место в лиги, набрав 69 очков в 38 играх.

В плей-офф Кубка Регионов команда обыграла «Зеленоград» (1:2, 1:6, 7:2, 2:3ОТ). Во втором раунде команда встретилась с будущим обладателем кубка, с командой «Беркуты Кубани» где в упорной борьбе из 5 матчей проиграла (3:0, 1:2, 1:3, 4:1, 2:1).

Сезон 2014/15 
В мае 2014 года главный тренер «Россоши» Андрей Лунёв покинул команду и возглавил ХК «Липецк» (ВХЛ). В межсезонье команду возглавил заслуженный тренер России Сергей Карый, однако уже к концу года он был переведён в ХК «Буран», а главным тренером команды стал Олег Рудаков, занимавший до того должность тренера.

Сезон 2014/15 для «Россоши» стал самым успешным с момента создания команды. «Россошь» впервые выиграла свою конференции, заняв 1-е место с 151 набранными очками в 64 играх опередила ближайшего соперника на 6 очков.

В плей-офф Кубка Регионов на первом этапе, команда одолела новичка первенства «ХК Брянск» (6:2, 4:5 Б, 7:0, 6:1). Во втором раунде команда так же выиграла ещё у одного новичка «СКА-Варяги» (2:1, 1:2, 4:2, 6:0), которые до того сенсационно одолели главного фаворита турнира «Дмитров». В полуфинале команда встретилась с командой из Восточной конференции «Батыр». Домашние игры серии были проведены в г.Воронеж во дворце спорта «Юбилейный», но это не помешала «Россоши» обыграть «Батыр»(2:3 Б, 4:2, 4:1, 3:2) и выйти в финал. В финале команда встретилась с победителем Восточной конференции командой «Горняк». Этот финал стал первым в Первенстве, где для выяснение победителя, потребовались все 5 матчей. «Россошь» в тяжёлой серии обыграла «Горняк» (2:3, 6:2, 8:1, 0:4, 1:3) и стала обладателем «Кубка Регионов».

Сезон 2015/16 
В начале сезона в команду вернулся главный тренер Сергей Карый, прежний главный тренер Олег Рудаков был переведён в основную команду ХК «Буран».
«Россошь» выиграла Западную конференцию сезона 2015/16, набрав 101 очко в 44 играх. В плей-оффе Кубка Регионов «Россошь» последовательно обыграла МХК «Липецк» (6:2, 7:2, 2:3, 6:3), «Дизелист» (1:0Б, 3:2Б, 5:1), Локо-Юниор (3:1, 4:0, 4:2), но в финале проиграла победителю Восточной конференции «Горняку» (3:5, 2:4, 2:4).
По окончании сезона произошла обратная перестановка в тренерском штабе: Сергей Карый вновь возглавил «Буран», Олег Рудаков вернулся на пост главного тренера «Россоши».
 
В сезоне 2016/17 команда выступает в Первенстве Национальной Молодёжной Хоккейной Лиги в конференции «Запад». Россошанцы заканчивают сезон на 7-м месте в своей конференции (12-е в Лиге) с 64 очками и выходят в плей-офф, но после 1/8 выбывают из борьбы за Кубок.

По итогам сезона 2017/2018 гг. ХК «Россошь» занял 6 строчку таблицы (из 10 команд) в первенстве НМХЛ и продолжил борьбу за Кубок Регионов. В 1/4 финала «сине-белая» дружина обыграла МХК «Липецк» со счётом 3:2 в серии, а вот в полуфинале не смогла пройти пензенский «Дизелист», «без шансов» уступив в серии 0:3.

По итогам первого этапа первенства НМХЛ сезона 2018/2019 гг. ХК «Россошь» занял 1-е место и вышел в плей-офф. В 1/4 финала «сине-белые» обыграли «Металлург» ВО со счётом 3:1 в серии, в полуфинале — НХК из Новомосковска (3:1), а в финале вырвали победу у «Дизелиста» (3:2) и стали обладателями «золотых» медалей и Кубка Регионов.
Лучшим игроком плей-офф в трёх номинациях стал нападающий ХК «Россошь» Ян Хоменко (бомбардир, снайпер, ассистент).

Результаты выступления в Первенстве МХЛ/НМХЛ 
 И — количество проведённых игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, М — место по результатам регулярного сезона.

Регулярные сезоны

Плей-офф

Тренерский штаб 
Главный тренер: Карый Сергей Валерьевич

Тренер: Колесников Максим Юрьевич Участники Кубка Поколения 

 Общая статистика матчей 
 И — количество матчей (игр), В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, По — поражения в овертайме, П — поражения, ШЗ — число забитых шайб, ШП — число пропущенных Шайб, ± — разница забитых и пропущенных шайб, НО — набранные очки, ПО — потерянные очков.По состоянию на 15.04.2016''

Примечания

Ссылки 
 Информация о команде на сайте Первенства НМХЛ
 Официальный сайт ХК «Буран»

Хоккейные клубы России
Клубы НМХЛ
Россошь
Спортивные клубы Воронежской области